Националният отбор по волейбол на Нидерландия представя страната на международни турнири и състезания. Тимът е участвал на олимпийски игри и има един златен медал.

Олимпийски игри

Световно първенство 

Нидерландия
Спорт в Нидерландия